Tenisový turnaj WTA GDF SUEZ Grand Prix 2010 se konal ve dnech 5. - 11. července v hlavním městě Maďarska Budapešti venku na antukových dvorcích. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
{| class="wikitable" border="1"
|-
! Hráčka (kolo vypadnutí)
! Země 
! Žebř. WTA*
! Nasazení
|-
| Alisa Klejbanovová (2. kolo)
|  Rusko
| 27
| 1
|-
| Alexandra Dulgheruová (semifinále)
|  Rumunsko
| 31
| 2
|-
| Timea Bacsinszká (2. kolo)
|  Švýcarsko
| 37
| 3
|-
|  Anabel Medinaová Garriguesová (čtvrtfinále)
|  Španělsko
| 39
| 4
|-
| Pcheng Šuaj (2. kolo)
|  Čína
| 44
| 5
|-
| Roberta Vinciová ''(2. kolo)
|   Itálie
| 49
| 6
|-
|  Ágnes Szávayová (vítězka)
|   Maďarsko
| 50
| 7
|-
| Polona Hercogová (čtvrtfinále)
|   Slovinsko
| 51
| 8
|-
|}

 Nasazení podle žebříčku WTA k 21. červnu 2010.

 Další formy účasti na turnaji 
Následující hráčky obdržely divokou kartu (Wild Card) do hlavní soutěže ve dvouhře:
  Tímea Babosová
  Alizé Cornetová
  Silvia Njirićová

Následující hráčky postoupily do hlavní soutěže dvouhry z kvalifikace:
  Andreja Klepačová
  Zuzana Ondrášková
  Michaela Pochabová
  Lesja Curenkovová

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=1. Kolo
| RD2=2. Kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= A Klejbanova
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= S Karatančeva
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= L Curenko
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= P Schnyder
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= C Castaño
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= K Kučová
| RD1-score06-1=0
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= A Klepač
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= P Hercog
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=4
| RD1-team09=

 Čtyřhra 
 Nasazení 
  Sorana Cîrsteaová /  Anabel Medinaová Garriguesová (Finále)
  Timea Bacsinszká /  Tathiana Garbinová (Vítězky)  Alexandra Dulgheruová /  Alisa Klejbanovová (Semifinále)
  Maria Korytcevová /  Ioana Raluca Olaruová (Čtvrtfinále)

 Pavouk 
{{Pavouk 16-3
| RD1=1. Kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01=
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=[10]
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= S Klemenšic  A Klepač
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=[7]
| RD2-seed03=3
| RD2-team03= A Dulgheru  A Kleybanova
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=WC
| RD2-team04= V Golubic  B Szávay
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= D Kustova  L Curenko
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=[10]
| RD2-seed06=4
| RD2-team06= M Korytceva  IR Olaru
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3=[6]
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= A Čakvetadze  P Hercog
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=[7]
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= T Bacsinszky  T Garbin
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=5
| RD2-score08-3='''[10]

| RD3-seed01=1
| RD3-team01=

Odkazy

Reference 
 Pavouk dvouhry žen
 Pavouk kvalifikace dvouhry žen
 Pavouk čtyřhry žen

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje 

WTA Tour 2010
Hungarian Grand Prix